The Cheat (dt.: Der Betrug) ist der Titel folgender Filme:

The Cheat (1912), Spielfilm von Alfred Rolfe
The Cheat (1915), Spielfilm von Cecil B. DeMille
The Cheat (1923), Spielfilm von George Fitzmaurice
The Cheat (1931), Spielfilm von George Abbott

Siehe auch:
 Cheat